VDV může znamenat: 
 Veřejná doprava Vysočiny, chystaný integrovaný dopravní systém Kraje Vysočina
 Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, německý svaz dopravců
 Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
 Воздушно-десантные войска, Vozdušno-desantnyje vojska, Výsadkové vojsko (Rusko), součást ruské armády